Il doppio del torneo di tennis Little Rock Open 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Colin Dibley e Geoff Masters che hanno battuto in finale Tim Gullikson e Tom Gullikson 7–6, 6–3.

Teste di serie 

 Marty Riessen /  Dick Stockton (primo turno)
 Colin Dibley /  Geoff Masters (campioni)

 Mike Cahill /  Terry Moor (semifinali)
 Tom Gullikson /  Tim Gullikson (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Little Rock Open 1978